Трбуње је насеље у Србији у општини Блаце у Топличком округу. Према попису из 2002. било је 559 становника (према попису из 1991. било је 710 становника).

Демографија 
У насељу Трбуње живи 475 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 48.9 година (47.6 код мушкараца и 50.2 код жена). У насељу има 199 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2.81.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Блаце
Насељена места у Топличком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији